Буда́рин — русская фамилия.

Известные носители 
 Бударин, Вадим Андреевич (род. 1942) — советский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. 
 Бударин, Виктор Георгиевич (род. 1946) — российский тромбонист, композитор и аранжировщик.
 Бударин, Лев Иванович (1933—1995) — советский учёный, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины.